Супримс је била америчка пјевачка група из Детроита (Мичиген), која је снимала за Мотаун рекордс као њихов главни клијент. Оригинална постава укључује Дајану Рос, Мери Вилсон и Флоренс Балард. Ово је хронолошки приказ историје Супримса.
 

Легенда

1930-е 

|}

1940-е 

|}

1950-е 

|}

1960 

|}

1961 

|}

1962 

|}

1963 

|}

1964 

|}

1965 

|}

1966 

 

|}

1967 

 

|}

1968 

|}

1969 

|}

1970-е 

|}

1980-е 

|}

1990-е 

|}

2000-е 

|}

2010-е 

|}

2020-е 

|}

Види још 

 Дискографија Супримса

Референце 

The Supremes